LMM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Los Mochis (Messico)
 lmm – codice ISO 639-3 della lingua lamam